Flatla ist der Familienname folgender Personen:

 Kasper Moen Flatla (* 1999), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Mille Moen Flatla (* 2001), norwegische Nordische Kombiniererin